

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 1 podstawowa
 Kały – część miasta Łódź
 Kały – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Murów
 Kały – część wsi Kały-Towarzystwo w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Nowe Ostrowy
 Kały – część wsi Godów w woj.świętokrzyskim, w pow.starachowickim, w gminie Pawłów

Jeziora 
 Kały – jezioro w woj. pomorskim, pow. chojnickim, w gminie Brusy
 Kały – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, pow. mrągowskim, w gminie Piecki
 Kały – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, pow. piskim, w gminie Pisz

Inne 
 Kały – przystanek kolejowy w miejscowości Kały, w województwie opolskim, w powiecie opolskim, w gminie Murów